Anoia :  commune de Calabre en Italie.
 Anoia : comarque de Catalogne en Espagne.
 La rivière Anoia (voir :ca:Riu Anoia) : une rivière traversant et ayant donné son nom à la comarque d'Anoia.